Une boulette de viande (en anglais meatball) est une préparation alimentaire à base de viande.

Meatball(s) ou Meat Ball(s) peut également se référer à :

Personnes 
 , nom de ring du catcheur professionnel américain Richard Ellinger (né en 1970)

Arts, divertissement et médias 
 Arrête de ramer, t'es sur le sable (v.o. Meatballs), film canadien de 1979 et ses suites :
 
 
 
 Meatball Machine, film de science-fiction horrifique japonais, sorti en 2005
 , une publicité pour la campagne présidentielle américaine de Pat Buchanan en 2000

Militaire 
  ou meatball, tel qu'installé sur les porte-avions pour l'appontage
 Meatball, cocarde utilisée par les avions de la marine impériale japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale
 , ou meatball surgery, traitement des soldats blessés dans ou à proximité d'une zone de combat

Voir aussi 
 Logo de la NASA, utilisé avant 1975 et depuis 1992
 Meatball, terminologie de baseball pour un lancer facile à frapper - au milieu de la plaque
 , locomotive américaine surnommée Meatball

 Metaballs
 Boulette de viande

 , site communautaire.